Manuel García Doncel o Manuel G. Doncel (Santander, 1930) es un físico teórico e historiador de las ciencias conocido por sus trabajos sobre simetrías y sus trabajos sobre historia de la física, y su estrecha relación intelectual y personal con el conocido matemático español Albert Dou (1915-2009).

Biografía 

Manuel G. Doncel ingresó en la Compañía de Jesús en 1949. Se licenció en Filosofía en 1956 en la Facultat Sant Francesc de Borja (San Cugat del Valles, Barcelona) y en teología en la Universidad de Innsbruck (Austria) en 1962. Posteriormente estudió física en la Universidad de Barcelona, donde se doctora en Física Teórica en 1967, investigando las simetrías de las partículas subatómicas, con el Prof. Louis Michel en el Institut des Hautes Études Scientifiques en Bures-sur-Yvette (París), donde mantiene una estancia desde 1964-1967 con Becas del Gobierno francés y de la Fundación Juan March. En París, además de sus investigaciones físicas, conoce a los filósofos de la ciencia François Russo y Dominique Dubarle. Fue también varias veces visitante del CERN (Conseil Européenne pour la Recherche Nucléaire) de Ginebra, especialmente entre 1968-1970. En 1975 Doncel consigue la cátedra de Física Teórica en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde enseña teoría cuántica de campos, partículas elementales, y también epistemología e historia de la física. El interés por esta última materia le llevó a fundar en 1983 un seminario de historia de las ciencias en la UAB, que más tarde —en 1995— se convertiría en el Centre d’Estudis d’Història de les Ciències (CEHIC). En 1983 organizó en Sant Feliu de Guíxols (Gerona) el First International Meeting on the History of Scientific Ideas, en el que consiguió la participación de 26 conferenciantes (todos extranjeros menos dos) y varios premios Nobel de Física: Val L. Ficht, Murray Gell-Mann o Eugene P. Wigner. Compaginó la docencia de física teórica con el CEHIC, desde donde fue responsable de la edición y publicación de textos clásicos comentados de Hertz, Euler, Galileo o Martin. En 1998 ingresa en la Reial Acadèmia de Ciènces i Arts de Barcelona con un discurso de ingreso sobre Los orígenes de nuestra real academia y los jesuitas. Asimismo, impulsó la elaboración de un programa de doctorado interuniversitario de historia de las ciencias (1999), inicialmente dedicado a la historia de la física moderna (el origen del concepto campo, la cuantificación, las partículas elementales, etc.). El 1993 comienza Doncel este último periodo de su vida académica como profesor del Institut de Teología Fonamental de la Facultat de Teología de Catalunya, en Sant Cugat del Vallès. Es en ese centro, ubicado en el Casal Borja, donde Doncel funda un seminario interno de teología y ciencias que, en 1998, se convertirá en el Seminari de Teología i Ciències de Barcelona (STICB). Desde 2005 dirige la colección Teología y ciencias de la Editorial Verbo Divino, en la que ha editado ocho volúmenes con traducciones de algunas de las principales aportaciones internacionales al campo del diálogo teología y ciencias.

Obra 

La obra de Manuel G. Doncel ha sufrido una evolución con tres etapas: una más propiamente científica, de física pura; luego aquella en las que sus intereses viraron hacia la historia de las ciencias, la epistemología y la filosofía de la ciencia; y finalmente, una última, ya de años recientes, en los que sus temas de interés se han centrado en el diálogo entre la teología y las ciencias. No significa esto que estas etapas sean compartimentos estancos, aunque sí es cierto que se pueden distinguir con bastante precisión en su curriculum.

Bibliografía 

PUBLICACIONES EN FÍSICA (selección)

 1966 (Col. E. de Rafael), «Tests of SU(6)w from predictions on spin alignments»: Nuovo Cimento 42 (1966), pp. 426-430. 
 1967 «Polarization of resonances in a simple peripheral SU(6)w model»: Nuovo Cimento 52A (1967), pp. 617-627.
 1967 Test de la simetría SU(6)w: Polarización de resonancias producidas en un simple mecanismo periférico. Tesis doctoral en Ciencias Físicas. Publicada por École Polytechnique, París 1967, 170 pp.
 1970 «Comments on radiative Ke3 decays»: Physics Letters 32B (1970), pp. 623-626.
 1970 (Col. L. Michel y P. Minnaert), «Matrices densité de polarisation», en R. Salmeron (ed.), École d’Été de Physique des Particules (Gif-sur- Yvette, 1970). Laboratoire de Physique de l’École Polytechnique, París 1970, 281 pp.
 1971 (Col. E. de Rafael), «Inelastic lepton scattering from nucleons and positivity restrictions»: Nuovo Cimento 4A (1971), pp. 363-382.
 1972 (Col. L. Michel y P. Minnaert), «Rigorous spin tests from usual strong decays»: Nuclear Physics B38 (1972), pp. 477-528.
 1972 (Col. L. Michel yP. Minnaert), «Constrains on spin rotation parameters due to isospin conservation»: Physics Letters 38B (1972), pp. 42-44.
 1972 (Col. A. Méndez), «Spin rotation parameters for inclusive reactions»: Physics Letters 41B (1972), pp. 83-86.
 1972 (Col. L. Michel y P. Minnaert), «Isospin constraints between three cross sections and two polarization density matrices»: Physics Letters 42B (1972), pp. 96-98.
 1973 (Col. P. Mery, L. Michel, P. Minnaert y K. C. Wali), «Properties of polarization density matrix in Regge-pole models»: Physical Review D7 (1973), pp. 815-835.
 1973 (Col. A. de Rújula y E. de Rafael), «Coincidence electroproduction reactions and positivity retrictions»: Physical Review D8 (973), pp. 839-847.
 1976 (Col. P. Minnaert y L. Michel), «Amplitude reconstruction for usual quasi two body reactions with unpolarized or polarized target»: Fortschritte der Physik 24 (1976), pp. 259-323.
 1977 (Col. L. Michel y P. Minnaert), «A Selection Rule on Angular Momentum Transfer in Reactions of the type 0− 1/2− → 1− 3/2+»: NuclPhys B119 (1977), pp. 515-538.
 1977 (Col. F. del Águila), «Spin test of η’(958) from its collinear production and collinear decay»: Physical Review D16 (1977), pp.2833-2835.
 1980 (Col. F. del Águila, M. Aguilar-Benítez, M. Cerrada y Ph. Gavillet), «Dalitz Arrays of the ω, y, A2 and A1 Resonances»: Zeitschrift für Physik C4 (1980), pp.1-10. 

PUBLICACIONES EN HISTORIA DE LAS CIENCIAS (selección)

 1981 «La génesis de la relatividad especial y la epistemología de Einstein»: Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 45 (1981), pp. 197-223.
 1982 «La física de Altas Energías», en F. Cid (ed.), Historia de la Ciencia, 4 Edad Contemporánea (Planeta, Barcelona 1982), pp. 139-163.
 1982 «Quadratic Interpolations in Ibn Mucådh»: Archives Internationales d’Histoire des Sciences 32 (1982), pp. 68-77.
 1983 «Los Principia de Newton: I. Sobre el movimiento de los cuerpos, II. Sobre el sistema del mundo», en Historia de la Física hasta el  (Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Madrid 1983), pp. 105-161.
 1984 (Col. L. Michel i J. Six), «Interview de Eugene P. Wigner sur sa vie scientifique»: Archives Internationales d’Histoire des Sciences 34 (1984), pp. 177-217.
 1988 «Quantum electrodynamics settles in America: The Oppenheimer School», en L. Navarro, Història de la Física (Trobades Científiques de la Mediterrània, Maó 1987), (CIRIT, Barcelona 1988), pp. 143-154.
 1989 «El tiempo en la física: de Newton a Einstein»: Enrahonar 15 (1989), pp. 39-59.
 1989 (Col. J. Giralt y K. von Meyenn), «50 años de fisión nuclear: Una anomalía que no revolucionó la física, pero sí la historia»: Revista Española de Física 3 (1989), pp.80-91.
 1991b «On the Process of Hertz’s Conversion to Hertzian Waves»: Archive for the History of Exact Sciences 43 (1991), pp.1-27.
 1993 «Beiträge zur frühesten Quantenelektrodynamik», en B. Geyer, H. Herwig y H. Rechenberg, Werner Heisenberg Physiker und Philosoph Spektrum, Heidelberg 1993), pp.105-112.
 1994 (Col. J. Romo), «Faraday’s initial mistake concerning the direction of induced currents, and the manuscript of series I of his Researches»: Archive for the History of Exact Sciences 47 (1994), pp. 291-386.
 1995a (Col. H. G. Hertz), «Heinrich Hertz’s Laboratory Notes of 1887»: Archive for the History of Exact Sciences 49 (1995), pp. 197-270.
 1995 «A la lueur d’une étincelle»: Les Cahiers de Science et Vie 30 (Décembre 1995, «Heinrich Hertz»), pp.45-66.
 1996 (Col. J. A. de Lorenzo), «The electrotonic state, a metaphysical device for Maxwell too?»: European Journal of Physics 17 (1996), pp.6-10.
 1996 «Reconsidering Faraday: the process of conversion to his magnetics curves»: Physis 33 (1996), pp.53-84.

PUBLICACIONES EN EPISTEMOLOGÍA Y FILOSOFÍA DE LA CIENCIA (selección)

 1983 «De la evolución de las especies a la evolución de las ciencias»: Enseñanza de las Ciencias 1 (marzo de 1983), pp. 54-57.
 1996 «Epistemologia i història de les ciències a les carreres científiques», en La formació del científics i tècnics per assumir la seva responsabilitat social (Fundació Catalana per a la Recerca, «Conferències i col.loquis 3», Barcelona 1996), pp. 37-39.
 2002 «La revolución cuántica: nueva visión en física y en filosofía», en Carmen Mataix y Andrés Rivadulla (eds.), Física Cuántica y Realidad (Facultad de Filosofía, Universidad Complutense, Madrid 2002), pp. 17-42. 

PUBLICACIONES EN DIÁLOGO TEOLOGÍA Y CIENCIAS (selección)

 1993 «La théologie comme science expériencielle», en La fecondation mutuelle entre science et théologie, Actes du séminaire BENA 6 (Association Béna, Béna 1993), pp. 14-20.
 2001 El diálogo teología-ciencias hoy: I. Perspectiva histórica y oportunidad actual, Cuadernos «Institut de Teologia Fonamental» n. 39, Colección «Ensayos» (Edita CiJ, Barcelona 2001).
 2002 «The Word as Design-Realiser for the Creation, and the Spirit as Disorder-Restorer for the New Creation», en Studies in Science & Theology (ESSSAT Yearbook) vol. 8 (University of Aarhus, 2002), pp. 43-56.
 2003 El diálogo teología-ciencias hoy: II. Perspectivas científica y teológica, Cuadernos «Institut de Teologia Fonamental», n. 40, Colección «Ensayos» (Edita CiJ, Barcelona 2003).
 2004 «The kenosis of the Creator and of the created co-creator»: Zygon 39 (2004), pp.791-800.
 2006 «The Kenosis of the Creator, his Creative Call and the Created Co-Creators»: European Journal of Science and Theology 2.4 (diciembre de 2006), pp.5-13.
 2007 «Teología de la evolución (I): La autotrascendencia activa, Karl Rahner 1961»: Pensamiento 63 (2007 Serie especial «Ciencia, Filosofía y Religión», n.º1), pp.605-636.
 2008 «Teología de la evolución (II): La llamada creadora trinitaria, Karl Schmitz-Moormann 1997»: Pensamiento 64 (2008), pp. 783-814.
 2009 «Teología de la evolución (III): El Espíritu Santo como fuente de la novedad emergente, Denis Edwards 2004»: Pensamiento 65 (2009), pp. 623-667.

Referencias 

 Ramón Pascual (2011) "Manuel García Doncel, profesor de la UAB", en: Jesús Romero Moñivas (ed.) De las ciencias a la teología. Ensayos interdisciplinares en homenaje a Manuel García Doncel (Verbo Divino, Estella).
 Ricard Casadesús (2011) "Investigación transdisciplinar: ciencia, filosofía y teología", en: Jesús Romero Moñivas (ed.) De las ciencias a la teología. Ensayos interdisciplinares en homenaje a Manuel García Doncel (Verbo Divino, Estella) (Cf. Epígrafe 1. Semblanza de Manuel G. Doncel).

Físicos de España del siglo XX
Físicos de España del siglo XXI
Historiadores de la ciencia